Степановка — деревня в Русско-Полянском районе Омской области России. Входит в состав Хлебодаровского сельского поселения.

География 
Деревня находится юго-восточной части Омской области, в степной зоне, в пределах Ишимской равнины, вблизи государственной границы с Казахстаном, на расстоянии примерно 26 километров (по прямой) к западу-северо-западу (WNW) от посёлка городского типа Русская Поляна, административного центра района. Абсолютная высота — 130 метров над уровнем моря.

Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 47,4 %, женщины — соответственно 52,6 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 55 % из 300 чел., украинцы — 34 %.

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из пяти улиц.

Примечания 

Населённые пункты Русско-Полянского района